Pawljutschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Maximowna Pawljutschenko (* 2002), russische Eiskunstläuferin
 Roman Anatoljewitsch Pawljutschenko (* 1981), russischer Fußballspieler